Ви́ктор Маке́ев:
 Макеев, Виктор Ефимович (1923—1992) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Макеев, Виктор Иванович (род. 1924) — народный художник РСФСР.
 Макеев, Виктор Петрович (1924—1985) — советский учёный в области механики, конструктор, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.